TCD est un sigle, qui signifie :
 transformée en cosinus discrète, en traitement du signal (discrete cosine transform, soit DCT en anglais)
 Trinity College Dublin, la plus vieille et prestigieuse université d'Irlande
 Transport de chalands de débarquement, un navire de guerre
 Thermal conductivity detector, est un type de détecteur utilisé en Chromatographie en phase gazeuse

 Tableau Croisé Dynamique, fonctionnalité de certains tableurs, pour faire un tableau 2 dimensions en choisissant les champs à afficher,
 Thérapie comportementale dialectique, thérapie psycho-comportementale pour traiter les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité borderline.
 Tennis Club Dervalais, Club de tennis de derval.
 Tubule Contourné Distal

TCD est un code, qui signifie :
 Tchad, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Tchad a pour code alpha-2 TD
 selon la liste des codes pays du CIO, le Tchad a pour code CHA,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, le Tchad a pour code TCH,
 Tchad, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Tchad a pour code alpha-2 CD

Code